Die Saison 1995/96 der Wysschaja Liga war die erste Spielzeit der zweithöchsten russischen Eishockeyspielklasse unter dem Namen Wysschaja Liga. Den Meistertitel der Spielklasse sicherte sich der SKA Chabarowsk, der zusammen mit Disel Pensa in die Superliga aufstieg.

Hauptrunde

Zentrum-1 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Zentrum-2

Nordwest

Powolschje

Ural-Nord

Ural-Süd

Sibirien – Ferner Osten 

Die ersten acht Mannschaften der Staffel Sibirien – Ferner Osten qualifizierten sich für die Staffel-Playoffs, die wiederum einen Teilnehmer für die Aufstiegsrunde ermittelten.

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Platzierungsrunde

Zentrum

Nord-West

Powolschje

Finalrunde

Zentrum, Powolschje, Nordwest 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, T = Tore, GT = Gegentore

Ural, Westsibirien

Sibirien, Ferner Osten

Playoffs

Platzierungsrunden 

Plätze 5 bis 8
 Jermak Angarsk – Metallurg Atschinsk 3:2, 5:1, 3:2, 4:2, 5:0
 Schachtjor Prokopjewsk – Motor Barnaul 2:3, 3:0, 2:0, 2:0, 5:0

 Platz 5
 Schachtjor Prokopjewsk – Jermak Angarsk 3:2, 4:2, 5:4

 Platz 7
 Motor Barnaul – Metallurg Atschinsk 5:3, 6:4, 2:1

Aufstiegsrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, T = Tore, GT = Gegentore

Weblinks 
 
 Spielzeit bei hockeyarchives.ru (russisch)

1995
Eishockeysaison 1995/96